Йоэнсен () — самая распространённая фамилия на Фарерских островах (2365 носителей).

Известные носители:

 Йоэнсен, Аллан (род. 1974) — фарерский футболист, полузащитник.

 Йоэнсен, Аллан Гордон (1977—2021) — фарерский футболист, вратарь.

 Йоэнсен, Иван (род. 1992) — фарерский футболист, полузащитник.

 Йоэнсен, Кристиан (род. 1992) — фарерский футболист, вратарь.

 Йоэнсен, Наполеон (род. 1945) — фарерский футболист, полузащитник.

 Йоэнсен, Оули (род. 1961) — фарерский футболист, защитник.

 Йоэнсен, Эдмунд (род. 1944) — фарерский политический, государственный и общественный деятель, 13-й премьер-министр Фарерских островов.

Примечания